Roadblock – evento di wrestling
 Roadblock – film del 1951 diretto da Harold Daniels

Guarda anche
Roblox